Гаплогруппа R2-a — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 R2-a1
 R2-a2
 R2-a3
 R2-a4
 R2b
 R2c
 R2d

Палеогенетика

Неолит 
Тепе Абдул-Хосейн
 AH2 | 19001-SK#1 — 8205-7756 calBCE (8833±41 BP, MAMS-25472) — Нурабад (шахрестан), Лурестан — Иран — М — J2b | R2 > R2-a*.

Халколит 
Гёксюр
 I12484 | MOS296, IE-10-47 — Геоксюрский оазис — Туркменистан — 3500–2800 BCE — Ж — R2+13500.

Железный век 
Таримские мумии?
 ZGLK_M44E — Zaghunluq — Черчен (уезд),  Баян-Гол-Монгольский автономный округ, СУАР — Китай — 2488–1968 BP — R2+13500.

Средние века 
Авары
 AV18 | AC18 — Kunpeszér-Felsőpeszéri út, 27 — Кунсентмиклошский яраш, Бач-Кишкун, Южный Альфёльд — Венгрия — VII в. — Ж — R2+13500.

Примечания

Публикации 
2016
 
2019
 
2020
 
2021

Ссылки

См. также 

Гаплогруппа R2 (мтДНК)